Гутор Олександр Іванович
 Гутор Олександр Петрович